Данный список включает граждан иностранных государств, удостоенных звания Героя Советского Союза. Порядок следования — по дате Указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания. В список не включены иностранцы, получившие советское гражданство к моменту присвоения звания Героя Советского Союза: Волкан Горанов (Болгария), Примо Джибелли (Италия), Эрнст Шахт (Швейцария), Рубен Руис Ибаррури (Испания), Рамон Меркадер (Испания), Рихард Зорге (Германия).

Ссылки 
 Сайт «Герои страны»

Иностранцы